Schlie ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Schlie (?–1945), deutscher Harfenist 
 Friedrich Schlie (1839–1902), deutscher Archäologe, Kunsthistoriker
 Klaus Schlie (* 1954), deutscher Politiker (CDU)
 Tania Schlie (* 1961), deutsche Schriftstellerin, Journalistin und Lektorin
 Ulrich Schlie (* 1965), deutscher Historiker